(expression signifiant « la grande évasion » en anglais) peut désigner :

Cinéma 

 , titre original de La Grande Évasion, film américain de John Sturges sorti en 1963.

Musique

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , EP de  sorti le  ;

 , album du Blur sorti le  ;
 , album d'Ilse DeLange sorti le  ;
 , album de Seventh Wonder sorti le .

Série télévisée 

 , série télévisée irlandaise diffusée de  à  sur RTÉ One ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Loisir 

 , parc d'attractions du groupe Six Flags ;

Jeu vidéo  

 , titre original de La Grande Évasion, jeu vidéo sorti sur PC et consoles en 2003 ;
 , jeu vidéo sorti sur ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC et DOS en 1986.

Voir aussi